Il singolare del torneo di tennis Nice Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gastón Gaudio che ha battuto in finale Jacobo Diaz-Ruiz 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Guillaume Raoux (quarti di finale)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Markus Hipfl (semifinali)

 Dinu Pescariu (secondo turno)
 Eduardo Medica (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (Campione)
 Antony Dupuis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nice Challenger 1999